Die Schachweltmeisterschaft der Frauen 1949/50 war der vom 19. Dezember 1949 bis 18. Januar 1950 im Zentralklub der Roten Armee in Moskau ausgetragene Wettkampf um den Titel der Schachweltmeisterin. Das Turnier wurde als Rundenturnier ausgetragen, sodass jede Spielerin gegen jede andere antreten musste. Als Hauptschiedsrichterin agierte Wera Tschudowa aus der 1947 dem Weltschachbund FIDE beigetretenen Sowjetunion.

Nachdem die erste Weltmeisterin Vera Menchik noch amtierend im Zweiten Weltkrieg  am 27. Juni 1944 bei einem Raketenangriff getötet und seitdem keine weitere Schachweltmeisterschaft der Frauen abgehalten worden war, handelte es sich bei der Gewinnerin Ljudmila Rudenko um die historisch zweite Schachweltmeisterin und die erste aus der Sowjetunion. Ihre beiden direkten Nachfolgerinnen belegten hier den dritten und zweiten Platz.

Deutsche Teilnahme 
Im Vorfeld der Veranstaltung kam es zu Kontroversen um die deutsche Teilnahme, gegen die sich unter anderem Erwin Voellmy und Wjatscheslaw Ragosin aussprachen. Voellmy meinte, 95 Prozent der deutschen Schachspieler seien ehemalige Nationalsozialisten, während nach Ragosin eine „Reinigung“ in der sowjetischen Zone stattgefunden habe, aber dennoch die Teilnahme Deutschlands an Schachweltmeisterschaften der Frauen verschoben werden sollte.

Edith Keller galt auch durch vorherige Siege gegen starke männliche Gegnerschaft als die schachliche Hoffnungsträgerin Deutschlands und erreichte letztlich den fünften Platz hinter den sowjetischen Spielerinnen.

Verlauf 
{| class="wikitable"
! !! Spielerin !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15 !! 16 !! Punkte !! Feinwertung
|- bgcolor="#ccffcc"
| bgcolor="gold"| 1 ||  || - || 1 || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 0 || 1 || 1 || ½ || 1 || 11½ || (80.00)
|-
| bgcolor="silver"| 2 ||  || 0 || - || 1 || 1 || ½ || ½ || ½ || 0 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || ½ || 10½ || (70.75)
|-
| bgcolor="cc9966"| 3 ||  || 0 || 0 || - || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 0 || 1 || ½ || 1 || ½ || 1 || ½ || 1 || 10 || 68.25
|-
| 4 ||  || ½ || 0 || ½ || - || 1 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 10 || 67.75
|-
| 5 ||  || ½ || ½ || 0 || 0 || - || 1 || 0 || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || 0 || 1 || 1 || 1 || 9½ || 62.00
|-
| 6 ||  || ½ || ½ || 0 || 0 || 0 || - || 1 || 1 || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || ½ || 1 || 9½ || 61.75
|-
| 7 ||  || ½ || ½ || 0 || 0 || 1 || 0 || - || 1 || 0 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 9½ || 60.00
|-
| 8 ||  || 0 || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || - || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || ½ || 8 || (52.00)
|-
| 9 ||  || 0 || ½ || 1 || 1 || 0 || 0 || 1 || 0 || - || 0 || 0 || 0 || ½ || 1 || 1 || 1 || 7 || (49.75)
|-
| 10 ||  || 0 || 0 || 0 || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || - || ½ || 0 || 0 || 0 || 1 || ½ || 6 || 44.25
|-
| 11 ||  || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || 0 || ½ || 1 || ½ || - || 1 || 1 || 1 || 0 || 0 || 6 || 38.75
|-
| 12 ||  || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 0 || - || 1 || 0 || 0 || 1 || 5 || 32.50
|-
| 13 ||  || 0 || 0 || ½ || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || ½ || 1 || 0 || 0 || - || ½ || 1 || ½ || 5 || 32.50
|-
| 14 ||  || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 1 || 0 || 1 || ½ || - || 1 || 1 || 5 || 25.00
|-
| 15 ||  || ½ || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || - || 1 || 4½ || (29.50)
|-
| 16 ||  || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || ½ || 1 || 0 || ½ || 0 || 0 || - || 3 || (20.75)
|}

Die Ergebnisse und Rudenkos Weltmeistertitel wurden bei der Abschlusszeremonie von Marcel Berman, einem Vizepräsidenten des Weltschachbunds FIDE, verkündet.

Bei der Abschlusszeremonie wurde den vier sowjetischen Spielerinnen jeweils der Titel „Schachmeisterin der UdSSR“ verliehen.

Nach Abschluss des Turniers äußerten sich die Teilnehmerinnen durchweg positiv über die Organisation.

Weblinks 
 Sämtliche 120 Partien der Weltmeisterschaft auf 365Chess (englisch)

Einzelnachweise und Quellen 

1949/50
Schachveranstaltung 1949
Schachveranstaltung 1950
Schachwettbewerb in der Sowjetunion
Schachwettbewerb in Moskau
ZSKA Moskau